Weinskandal steht für:

 Glykolwein-Skandal in Österreich 1985
 Methanol-Weinskandal in Italien 1986, siehe Barbera #Methanol-Weinskandal Italien
 Weinskandal in Italien 2008, siehe Brunello di Montalcino #Weinskandal 2008

Siehe auch:
 Weinfälschung